

Diritto ed economia 
 Compliance normativa o regulatory compliance – in diritto ed economia, la conformità a determinate norme, regole o standard

Scienza e tecnologia 
 Compliance – in fisica, l'inverso dell'elastanza
 Compliance (o cedevolezza) – in reologia è definito come il rapporto tra la deformazione subita dall'oggetto in funzione del tempo diviso per lo sforzo a cui è soggetto
 Compliance – in fisiologia, la distensibilità dei vasi sanguigni sotto una pressione sanguigna crescente
 Compliance polmonare – l'espandibilità dei polmoni in risposta ad una depressione endo alveolare
 Compliance – l'aderenza ad una terapia

Cinema 
 Compliance – è un film del 2012 scritto e diretto da Craig Zobel

Musica 
 Compliance – singolo dei Muse del 2022